Fountain Hill kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Fountain Hill (Arkansas)
Fountain Hill (Pennsylvania)